Натуральне число 1798
 1798 рік до нашої ери
 1798 рік нашої ери